La journée de l'unification (en anglais : Unification Day) est un jour férié au Cameroun. C'est le jour de la réunification du Cameroun. À l'issue du référendum du  organisé au Cameroun britannique, le Cameroun méridional (Southern Cameroons), partie sud du Cameroun britannique s'est rattaché à la République du Cameroun (ancien Cameroun français) pour former un même État. Les deux territoires qui formaient le Kamerun allemand ont été séparés après la défaite de l'Empire allemand lors de la Première Guerre mondiale. Les deux territoires étaient sous domination coloniale allemande et ont décidé de se réunir pour former un seul État, comme c'était le cas pendant la période coloniale allemande, mais cette fois sous un système fédéral de gouvernance. L'histoire constitutionnelle du pays a ensuite évolué par acceptation populaire lors d'un référendum pour devenir la République unie du Cameroun en 1972, puis la République du Cameroun en 1984. Depuis lors, les populations de l'ancien Cameroun méridional, se sont senti marginalisé au sein de l'union. Cela a créé un sentiment nostalgique de vouloir un retour au système fédéral comme convenue en 1961. En guise de révolte, ils ont toujours voulu que le 1 octobre soit commémoré et célébré comme le jour de l'indépendance et de la réunification. Il ne faut pas confondre cette date avec l'anniversaire de l'indépendance du Cameroun vis-à-vis de la France, un événement qui s'est produit le . 

Fête d'octobre
Politique au Cameroun
Culture camerounaise